Савромат — многозначны термин:
 Имя
 Савромат I — царь Боспора (92—123)
 Савромат II — царь Боспора (174/175—210/211)
 Савромат III — царь Боспора (229—232)
 Савромат IV — царь Боспора (275—276 и 286—311/318)
 Савромат V — царь Боспора (336/337—341/342 и 359—370)
 Савромат VI — царь Боспора (370—391)
 Этноним
 представитель народа савроматов